Étienne Perrot peut désigner :
 Étienne Perrot (1922-1996), un psychanalyste français ;
 Étienne Perrot (1944- ), un prêtre jésuite et économiste français.